The Curious Case of Jr. Working at The Stool («Загадочная история, случившаяся с Кливлендом-младшим, когда он работал в баре») — четырнадцатая серия первого сезона американского мультсериала «Шоу Кливленда». Премьерный показ состоялся 21 февраля 2010 года на канале FOX.

Сюжет 
Кливленд-младший, по настоянию отца, ищет себе работу. После неудач на скотобойне и в редакции захудалой газеты он начинает работать в баре «Сломанный табурет» (The Broken Stool) барменом, попутно помогая хозяину всячески улучшать его бизнес, внося оригинальные изменения в атмосферу бара. Кливленд-старший, недовольный происходящим, требует уволить своего сына, указывая, что он ещё слишком молод для подобной работы. В отместку Кливленд-младший начинает подменять своему отцу пиво на безалкогольные напитки, сбривает ему усы, устанавливает временны́е ограничения для завсегдатаев, и в результате этого возникает его противостояние с отцом. В конце концов отец восхищён прытью сына, и они примиряются друг с другом.

Тем временем, Роберта и Ралло готовят сюрприз для Лейси — главной соперницы Роберты в школе: она притворяется удочерённым ребёнком.

Создание 
 Автор сценария: Кевин Биггинс и Трэвис Боуи
 Режиссёр: Джастин Ридж
 Композитор:
 Приглашённые знаменитости: Эшли Тисдэйл (в роли Лейси), Кристен Уиг (в роли миссис Стейплтон), Дэвид Линч (в роли Гаса) и Эдвард Аснер (в роли редактора местной газеты)

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (The Curious Case of Benjamin Button).
 Также в эпизоде замечены пародии на и умоминания:
 группы «Green Day»
 певиц Мадонна и Леди Гага
 певца Кида Рока
 песен «Wanna Be Startin’ Somethin’» Майкла Джексона и «The Payback» Джеймса Брауна
 сериала «Остаться в живых»
 мультфильмов «Король-лев» и «Чаудер»
 фильма «Жизнь прекрасна»
 телерадиоведущего Дика Кларка
 президента Джорджа Буша

Мелочи 
 С этого эпизода Роберту Таббс начинает озвучивать Риган Гомес-Престон вместо Ниа Лонг.
 Премьеру эпизода посмотрели 5 597 000 зрителей.

Примечания

Ссылки 
  

Curious Case of Jr. Working at The Stool, The